Дэвид Эндрю Рой Уайт ( р. 12 мая 1970, Додж-Сити, Канзас, США) — американский киноактёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

Биография 

Дэвид Э. Р. Уайт родился 12 мая 1970 в Додж-Сити, штат Канзас. Вырос в маленьком фермерском городке, который был расположен за пределами Додж-Сити, штат Канзас. Дэвид является одним из основателей Pure Flix Entertainment, кинокомпания снимающая христианские фильмы. Женат на актрисе Логан Уайт.

Карьера 
Дэвид Уайт переехал в Лос-Анджелесе, штат Калифорния в возрасте 19 лет. Через шесть месяцев после его прибытия в Лос-Анджелесе, он получил роль Андрея в сериале с Бёртом Рейнольдсом «Вечерняя тень». В дополнение Дэвид появляется в качестве гостя в телесериалах, таких как «Тренер», «Спасённые звонком», «Сёстры» и «Мелроуз Плейс».

Уайт сыграл в таких фильмах, как «И пришел он», с участием кантри-исполнителья и актёра Рэнди Трэвиса, «Обитель дьявола» с актёром Чаком Норрисом, а также снялся вместе с Эриком Робертсом и Кевином Даунсом в фильмах «Последняя афера» и «Шесть». В 2011 году Дэвид снялся совместно с Джеффи Фэйи в фильме «Отступление брака», в это же году снялся в фильме «Обратный отсчёт: Иерусалим».

В 1999 году Уайт попробовал себя в качестве продюсера в фильме «Моментом позже», по совместительству Уайт также играл в этом фильме роль Адама Райли. Он так же продюсировал в других фильмах, таких как «И пришел он», «Пари». В 2012 году он создал историческую драму «Апостол Пётр и Тайная Вечеря» в главных ролях снялись Роберт Лоджа и Брюс Марчиано.

В 2010 году Дэвид начал пробовать себя в кресле режиссёра. Его первый фильм в качестве режиссёра был «Неожиданная встреча», в котором снимались Брюс Марчиано и рестлер Стив Борден.

Его второй фильм в качестве режиссёра «Тайный святой человек» рассказывающий историю амиша приехавшего в Голливуд, в фильме снялся Фред Уиллард.

Фильмография

Режиссёр 
 2010 — Тайный святой человек / Holyman Undercover
 2010 — Неожиданная встреча / The Encounter
 2012 — Я снова / Me Again
 2013 — Книга Есфирь / The Book of Esther

Продюсер 
 1999 — Моментом позже / The Moment After
 2000 — Последняя афера / Mercy Streets
 2004 — Шесть / Six: The Mark Unleashed
 2006 — И пришёл он / The Visitation
 2006 — Моментом позже 2 / The Moment After II: The Awakening
 2009 — Во мгновение ока / In the Blink of an Eye
 2010 — Что если… / What If…
 2010 — Тайный святой человек / Holyman Undercover
 2010 — Неожиданная встреча / The Encounter
 2011 — Отступление брака / Marriage Retreat
 2011 — Обратный отсчёт: Иерусалим / Jerusalem Countdown
 2012 — Я снова / Me Again
 2012 — Белый брат / Brother White
 2012 — Апостол Пётр и Тайная Вечеря / Apostle Peter and the Last Supper
 2012 — Неожиданная встреча 2: Потерянный рай / The Encounter: Paradise Lost
 2012 — Знак / The Mark
 2012 — Это наше время / This Is Our Time
 2013 — Путь откровения 2: Море стекла и огня / Revelation Road: The Sea of Glass and Fire
 2013 — Книга Даниила / The Book of Daniel
 2014 — Ночь отдыха для мам / Moms' Night Out

Сценарист 
 2004 — Шесть / Six: The Mark Unleashed
 2009 — Во мгновение ока / In the Blink of an Eye
 2010 — Тайный святой человек / Holyman Undercover
 2011 — Обратный отсчёт: Иерусалим / Jerusalem Countdown
 2012 — Белый брат / Brother White
 2012 — Знак / The Mark
 2015 — К стене / To the Wall

Актёр 
 1990 — Джеронимо / Geronimo — Консультант
 1992 — Тренер / Coach — ребенок
 1993 — Вечерняя тень / Evening Shade
 1993 — Мелроуз Плейс / Melrose Plac — Официант
 1994 — Сёстры / Sisters — дежурный АЗС
 1995 — Отступник / The Renegade — Портье
 1996 — Клан / Kindred: The Embraced — Клерк 
 1996 — Космос: Далёкие уголки / Space: Above And Beyond — прапорщик Льюис
 1996 — Обещаю дорожить / A Vow to Cherish — резидент
 1999 — Китайский городовой / Martial Law — Скотт Пэйн
 1999 — Моментом позже / The Moment After — Адам Райли
 2000 — Последняя афера / Mercy Streets — Джон/Иеремия
 2003 — Обитель дьявола / Bells of Innocence — Конрад Чемплэйн
 2004 — Шесть / Six: The Mark Unleashed — Броди Саттон
 2006 — И пришёл он / The Visitation — Карл
 2006 — Моментом позже 2 / The Moment After II: The Awakening — Адам Райли
 2009 — Во мгновение ока / In the Blink of an Eye — Дэвид
 2010 — Тайный святой человек / Holyman Undercover — Рой/Брайан
 2010 — Неожиданная встреча / The Encounter — Рик (в титрах не указан)
 2011 — Отступление брака / Marriage Retreat — Марк Боуман
 2011 — Обратный отсчёт: Иерусалим / Jerusalem Countdown — Шэйн
 2012 — Я снова / Me Again — Рик
 2012 — Белый брат / Brother White — Джеймс Уайт
 2012 — Неожиданная встреча 2: Потерянный рай / The Encounter: Paradise Lost — Рик
 2013 — Путь откровения: Начало конца / Revelation Road: The Beginning of the End — Джош МакМанус
 2013 — Путь откровения 2: Море стекла и огня / Revelation Road: The Sea of Glass and Fire — Джош МакМанус
 2013 — К стене / To the Wall — Уэйн
 2014 — Бог не умер / God’s Not Dead — пастор Дэйв
 2014 — Путь откровения 3 / Revelation Road 3: The Black Rider — Джош МакМанус
 2015 — К стене / To the Wall  — Уэйн
 2016 — Бог не умер 2 / God’s Not Dead 2 — пастор Дэйв
 2018 — Бог не умер 3 / God’s Not Dead 3 — пастор Дэйв

Номинации 
Movie Guide
 Номинация «лучшую мужскую роль», за фильм «Последняя афера».

Примечания

Ссылки 
 Биография Дэвида А. Р. Уайт на сайте IMDb
 «David A.R. White Biography»
 официальный сайт Дэвида А. Р. Уайта
 Pure Flix Entertainment Official Website